Шар — геометрическое тело. Также может означать:

Топоним 
 Шар — малый остров архипелага Северная Земля.
 Шар — коммуна во Франции, регион Аквитания.
 Шар — коммуна во Франции, регион Иль-де-Франс.
 Шар — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Шар — посёлок в Александровском районе Оренбургской области.
 Шар (Туфанбейли) — деревня в Турции.
 Шар — казахское название города Чарск.
 Шар — казахское название реки Чар.
 Шар-Булг — посёлок в Ики-Бурульском районе Калмыкии
 Канжут Шар (7760 м) — вершина хребта Хиспар Музтаг, в Каракоруме.
 Лупгхар Шар (7200 м) — вершина в Пакистане.

Другое 
 Шар — вид спортивного инвентаря.
 Шар (Сар) — единица времени древних шумеров, 3600 лет.
 Шар, Рене (1907—1988) — французский поэт.
 Шар Рубика — механическая головоломка.
 Шар времени — приспособление для оптической сигнализации точного времени.
 Шар гравёрный универсальный — инструмент для производства ювелирных работ.
 Школа-студия «ШАР» — производственная студия авторского анимационного кино.
 Фотометрический шар Ульбрихта — специальная сфера со стеклянным слайдом.
 Бледный шар — структура конечного мозга позвоночных, субкортикальная структура мозга высших позвоночных.
 Снежный шар — популярный рождественский сувенир в виде стеклянного шара.
 Шар (подразделение) — подразделение в СА и СС.

См. также 
 ШАР
 Шар около Дубны — полый шар недалеко от Дубны.
 Шар и Крест — роман английского писателя Гилберта Кита Честертона.
 Шар-Планина (значения)
 Маточкин Шар (значения)
 Югорский Шар — пролив.
 Шар «Восьмёрка»
 Олег «Шар» Шавкунов
 Большой Шар — река в России, в Республике Башкортостан.
 Борщёвый Шар — река в России.
 Костин Шар — пролив в Баренцевом море.
 Аптечный шар — стеклянный сосуд.
 Красный шар — короткометражный кинофильм Альбера Ламориса (1956).
 «Чёрный шар» (англ. The Black Balloon) — фильм режиссёра Элиссы Даун.
 Лиловый шар
 Упаковка шаров — задача комбинаторной геометрии о размещении непересекающихся одинаковых шаров в евклидовом пространстве.
 Воздушный шар (значения)
 Хрустальный шар (значения)
 Шары
 Шара